Le qualificazioni del singolare femminile del Pacific Life Open 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2008 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Alisa Klejbanova (primo turno)
 Julie Ditty (ultimo turno)
 Petra Cetkovská (primo turno)
 Marina Eraković (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (Qualificata)
 Stéphanie Dubois (primo turno)
 Catalina Castaño (Qualificata)
 Aiko Nakamura (ultimo turno)
 Juliana Fedak (primo turno)
 Galina Voskoboeva (Qualificata)
 Rosana De Los Rios (ultimo turno)
 Tat'jana Puček (ultimo turno)

 Evgenija Rodina (Qualificata)
 Iveta Benešová (Qualificata)
 Katie O'brien (ultimo turno)
 Olivia Sanchez (ultimo turno)
 Riza Zalameda (primo turno)
 Stéphanie Cohen-Aloro (Qualificata)
 Julia Schruff (primo turno)
 Anne Keothavong (ultimo turno)
 Renata Voráčová (Qualificata)
 Emmanuelle Gagliardi (ultimo turno)
 Sabine Lisicki (Qualificata)
 Melinda Czink (Qualificata)

Qualificati 

 Renata Voráčová
 Iveta Benešová
 Barbora Zahlavova Strycova
 Sabine Lisicki
 Alla Kudrjavceva
 Gréta Arn

 Catalina Castaño
 Stéphanie Cohen-Aloro
 Melinda Czink
 Galina Voskoboeva
 Evgenija Rodina
 Julia Schruff

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2008
WTA Tour 2008